Martin van Meurs (politicus)
Martin van Meurs (speedsurfer)